Agua Media steht für:

 Agua Media (See), See im US-Bundesstaat New Mexico
 Agua Media Creek, Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Media Agua Creek, Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien